Илья́ Ткаче́нко:
 Ткаченко, Илья Алексеевич (род. 1986) — российский, позднее израильский фигурист выступающий в танцах на льду.